

Wydarzenia 

 zakaz bachanaliów w Rzymie
 Eumenes II odniósł zwycięstwo nad Galatami
 powstały ostatnie komedie Plauta

Urodzili się 
 Ptolemeusz VI Filometor, władca Egiptu